Fedier bzw. Fédier ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Fedier (1923–2004), Schweizer Drehbuchautor
 François Fédier (1935–2021), französischer Philosoph
 Franz Fedier (1922–2005), deutsch-schweizerischer Maler der abstrakten Malerei und radikaler Avantgardist
 Lina Fedier (* 1928), Schweizer Autorin